Ci vediamo a casa – film diretto da Maurizio Ponzi del 2012
 Ci vediamo a casa – singolo di Dolcenera del 2012